Scherf est un patronyme porté notamment par :

 Henning Scherf (né en 1938), homme politique allemand ;
 Margaret Scherf (1908-1979), auteur américain de roman policier.
  (1920-2010), écrivain allemand pour la jeunesse, traducteur et narratologue (contes)

Homonymie de patronyme